1937 Pattern Web Equipment, также 37 Webbing — британская разгрузочная система, один из основных элементов снаряжения войск Великобритании и стран Содружества во время Второй мировой войны и в послевоенный период, до замены на РПС образца 1958 года («58 pattern»).

История 
Происходившие в британской армии в течение 1930-х годов изменения, в частности, появление новых образцов оружия (например, ручной пулемёт Bren) и планируемая её механизация, привели к необходимости разработки нового типа разгрузочной системы. Внедрение оружия с высокой скорострельностью означало, что солдатам придётся носить с собой больше боеприпасов, а механизация подразумевала не только насыщение пехоты моторизованными транспортными средствами, но и требования к возможности свободно передвигаться в подобной разгрузке внутри них. Всё более сложный характер боевых действий и различных задач, которые должны были выполнять солдаты и военнослужащие вспомогательных служб, предполагал, что за счёт использования взаимозаменяемых элементов снаряжения для применения в конкретных ситуациях, этот новый тип сможет облегчить выполнение обязанностей солдата, сообразно его роли в бою.

На тот момент в вооружённых силах Великобритании применялась амуниция «1925 Pattern», пришедшая на смену разгрузочной системе «1908 Pattern» времён Первой мировой войны. Эскиз новой разгрузки был одобрен 8 июня 1938 года, а массово выдавать её стали годом позже.

К концу Второй мировой войны для войск, сражающихся на Тихоокеанском ТВД, было выпущено некоторое количество снаряжения образца 1937 года в расцветке jungle green, а позже был введен специально разработанный для влажных условий джунглей новый его тип, 44 Pattern, более лёгкий, быстрее сохнущий и защищённый от гниения. Однако, несмотря на то, что этот новый тип продолжал использоваться британской армией в различных колониальных конфликтах уже после Второй мировой войны, он так не заменил окончательно предыдущий образец; оба они использовались вплоть до появления комплекта 58 Pattern. Но даже и тогда довоенное снаряжение оставалось в частях второй линии и вспомогательных службах, например у медиков (RAMC) — до начала 1970-х годов и по состоянию на начало 1990-х годов оно всё ещё выдавалось курсантам военных академий.

Описание 

Снаряжение «1937 Pattern Webbing» изготавливалось из хлопчатобумажной тесьмы, нити которой были предварительно окрашены и обработаны гидрофобным составом. Металлические элементы производились различными частными компаниями из штампованной латуни (после войны — из чернёной стали). Для Армии оно выпускалось в цвете хаки (который затем можно было подкрасить в нужный оттенок, чаще всего в светло-зелёный, специальной защитной пастой «Blanco») и в сине-сером для Королевских ВВС; (у последних кобуры и патронные подсумки для револьверов оставались предыдущего образца). В частях военной полиции снаряжение выбеливали посредством того же «Blanco».

Стандартные комплект снаряжения включал поясной ремень (выпускался в размерах Normal и Large), 2 перекрещивающиеся за спиной плечевые лямки, подсумки под патроны .303 (постепенно уступившие место «универсальным» подсумкам, позволявшим носить боеприпасы для широкой гаммы использовавшегося в британской армии стрелкового оружия и гранаты), чехол для фляги, а также большой и малый ранцы.

Большой ранец (следовавший за владельцем в обозе, за исключением маршей с полной выкладкой) и чехол для складного шанцевого инструмента остались прежними из комплекта снаряжения периода Первой мировой войны, хотя сам инструмент выдавался в модифицированном варианте, а затем был вновь введён в 1941 году и с новым чехлом — тем не менее, под наименованием P.1937. Также выдавались лопасти для штыков винтовок Ли-Энфилд обр.1907 и её модификации «No.4 Rifle». Перечисленные выше элементы могли собираться в различных комбинациях в полевой и походный комплекты.

Кроме того, имелись различные дополнительные предметы снаряжения для офицеров или членов экипажей бронетехники, например, футляры для биноклей, подсумки для пистолетных обойм и компасов (внешне идентичные пистолетным, но с войлочной набивкой внутри), а также планшеты и кобуры различных типов для револьвера Энфилда (в частях Королевского бронетанкового корпуса был свой тип, носимый на бедре).

Был выпущен ряд предметов, которые соответствовали 37 Pattern по способу креплению и материалу, но фактически не были частью снаряжения образца 1937 года, например, бандольер для магазинов пистолета-пулемёта Sten, выдававшийся парашютистам, или мешок для запасного ствола и сумка принадлежности к пулемёту Bren.

Галерея

См. также 
 1908 Pattern
 1914 Pattern
 1925 Pattern
 1939 Pattern
 58 Pattern
 Personal Load Carrying Equipment
 A.L.I.C.E. (система крепления)

Примечания

Источники 
 List of Changes B1623 Equipment, Web, 1937 Pattern
 
 
 
 М. Ю. Крысин, М. Ю. Литвинов. Индийская армия. 1939—1945 гг. АСТ. 2003. 64 с. ISBN 5-17-016777-6
 А. И. Дерябин, И. А. Дзысь. Гражданская война в России 1917—1922. Войска интервентов. АСТ. 2003 ISBN 5-237-02272-3

Ссылки 

 The Pattern 1937 Web Equipment War Office pamphlet (1939) 
 canadiansoldiers.com 1937 Pattern Web Equipment 
 Web Equipment, Pattern 1925 
 Josephs militaria and homefront collection. Pattern 37 Webbing 
 Статья «British Military Respirators and Anti-Gas Equipment of the Two World Wars» на erenow.net 

Индивидуальное снаряжение и обмундирование военнослужащих Великобритании